College Chums est le titre de plusieurs films :
 College Chums est un film américain d'Edwin S. Porter sorti en 1907 ;
 College Chums est un film britannique de Lewin Fitzhamon sorti en 1911 ;
 College Chums est un film américain sorti en 1911 ;
 College Chums est un film américain de Phillips Smalley sorti en 1913;

Voir aussi 
His College Chums est un film américain de Joseph Santley sorti en 1929.